Горња Трнава је насеље у Србији у општини Топола у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 1539 становника.

Овде се налазе Собрашице у Трнави, Основна школа Милутин Јеленић, Запис храст код школе (Трнава), Запис Павловића храст (Трнава).

Демографија 
У насељу Горња Трнава живи 1428 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,0 година (41,3 код мушкараца и 44,8 код жена). У насељу има 461 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,77.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Знамените личности 
 Срећко Поповић Трнавац, председник Великог суда у  Крагујевцy, током прве владавине кнеза  Милоша Обреновића (1780-1860),  касније председник првостепеног суда у  Рачи.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Тополи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији